Beckedorf ist der Name von Ortschaften in Niedersachsen:
 Beckedorf, eine Gemeinde im Landkreis Schaumburg
 Beckedorf (Südheide), eine Ortschaft der Gemeinde Südheide, Landkreis Celle
 Beckedorf (Schwanewede), ein Ortsteil der Gemeinde Schwanewede, Landkreis Osterholz
 Beckedorf (Seevetal), ein Ortsteil der Gemeinde Seevetal, Landkreis Harburg

Haus Beckedorf ist der Name folgender Gebäude:
 Haus Beckedorf (Werne-Horst), abgegangene Burganlage in der Bauerschaft Horst in Werne, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen

Beckedorf ist der Familienname folgender Personen:
 Rainer Beckedorf (* 1960), deutscher Jurist und politischer Beamter

Siehe auch:
 Beckdorf
 Beckedorff
 Beckendorf